wolt
 czerwienica prawdziwa
 Volvo PV444
 wirus polio
 fotowoltaika